Adrian Simion (n. 1961), un fost handbalist român.
Adrian Simion, un politician, fost senator român în legislatura 1990-1992